Snowdrift – cortometraggio del 1914 diretto da O.A.C. Lund
Snowdrift – film del 1923 diretto da Scott R. Dunlap